Николай Ильич Кофанов (22 мая 1943, Горьковская область — 30 декабря 1998, Санкт-Петербург) — советский и российский художник, иллюстратор, экслибрисист.

Биография 
Николай Кофанов родился 22 мая 1943 года в деревне Осетрово Горьковской области РСФСР, провёл детство в городе Горьком (Нижний Новгород). С 1959 по 1961 год учился в Горьковском художественном училище на отделении живописи, с 1965 по 1970 год — в Ленинградском государственном университете на факультете филологии. С 1970 по 1978 год проживал в городе Кемерово, после чего переехал в Ленинград.

C 1971 года принимал участие в выставках. С 1984 года являлся членом Союза художников России. Изучив одним из первых в СССР технику шёлкографии, с 1985 по 1990 год преподавал её на графическом факультете Академии художеств им. И. Е. Репина. Работал в области тиражной графики, используя технику ксилографии, офорта, литографии, шелкографии, линогравюры и цветной линогравюры.

В конце жизни Николай перенёс инсульт, получал пенсию по инвалидности. Его художественная мастерская сгорела, и в огне были утрачены многие из начатых и уже законченных работ. Скончался Николай Кофанов 30 декабря 1998 года. Похоронен на Ковалёвском кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
Жена — Любовь Степановна Пушкарёва, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

Сын Алексей родился 10 ноября 1971 года в городе Кемерово. Алексей Кофанов является певцом, гитаристом, композитором, художником и литератором. Некоторые из его произведений, а также самоучители «Книга о гитаре» и «Сочинение музыки», выпущены издательством «Композитор». Алексей Кофанов разработал свою собственную методику преподавания игры на гитаре и вокала. Является дипломантом конкурса эстрадной песни «Кумиры 21-го века». Сочинил около 200 песен в различных стилях. Является членом Союза художников России c 1998 года. Автор романов, повестей, рассказов и стихов.

Деятельность 

Николай Кофанов создал около 300 экслибрисов. Являлся автором оформления приблизительно 40 книг и миникниг, хотя всегда стремился стать свободным художником. Его самобытные и «полные внутреннего света городские пейзажи» получили известность, как «кофановская северная пальмира». Николай Кофанов — автор циклов гравюр, таких как «Сибирские мотивы», «Дни творения», «Петербург Достоевского», «Литературные места Петербурга», «Легенда о граде Китеже». Будучи глубоко верующим человеком, выполнил ряд работ на религиозную тематику. В 1994 году по приглашению русского православного монастыря выставлял свои работы в Лос-Анджелесе.

Цикл «Легенда о граде Китеже» занимает значимое место в творческой деятельности Николая Кофанова. Линогравюры этого цикла были представлены на многих выставках, а сам Николай писал в своём дневнике:
Когда работаю над «Китежем», я ухожу мыслями не только в прошлое, но и в будущее: как дальше будет жить эта легенда на Руси, в Европе, на планете? Не текст, написанный в XVII веке старообрядцами, а само понятие, символ, объединяющий Россию и русский характер.

Николай Кофанов также занимался литературной деятельностью: писал рассказы, повести, статьи об искусстве, литературоведческие исследования и научные работы. В 1993 году в Санкт-Петербурге издал сочинения «Развязать узелки памяти». В следующем году в сборнике работ Сыктывкарского университета им было издано литературоведческое исследование «Цвет в произведениях Л. Андреева и в живописи экспрессионистов».

Многие работы Николая Кофанова хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру.

Работы 
Среди работ Николая Кофанова можно отметить следующие:

Живопись
 Осень на Крюковом канале
 Над озером
 Горящие сосны. Закат
 Радуга над Невой
 Зима на канале
 Ночной сквер
 Петербургская ночь
 Канал Грибоедова. Зима

Графика
 Пантелеймоновская церковь
 Певческий мостик
 Ростов Великий
 Панорама Дворцовой площади
 Летний дворец Петра
 Съездовская линия
 Спуск к Неве. Лев
 На канале Грибоедова

Комментарии

Библиография

Примечания 

Графики СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты СССР
Гравёры СССР
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Союза художников России
Похороненные на Ковалёвском кладбище
Выпускники Нижегородского художественного училища